Pieter Merkus (1787-1844), gouverneur-generaal
Jeanne Merkus (1839-1897)